Monomaque (en grec : Μονομάχος, Monomáchos / en latin : Monomachus / en cyrillique : Мономах, Monomakh), est une épithète grecque signifiant « le gladiateur ». Elle peut faire référence à :

Patronyme 
 La , importante famille d'administrateurs byzantins :
 Constantin IX Monomaque (v. 1000 - 1055), empereur byzantin de 1042 à 1055 ;
  (fl. 1315-1346), gouverneur byzantin ;
 , neveu de Constantin et usurpateur du trône byzantin ;
 , officier et ami d'Hannibal Barca ;
 Nicétas le Patrice (v. 761 - 836), moine byzantin aussi appelé Nicétas Monomaque ;
 Vladimir II Monomaque (1053 - 1125), grand-prince de Kiev de 1113 à 1125.

Autres 
 La Couronne de Monomaque, ayant appartenu à Vladimir II ;
 La Couronne de Constantin Monomaque, pièce d'orfèvrerie byzantine représentant Constantin IX.

Homonymie de patronyme